Тетраграм означава групу од четири слова, нпр. ријеч која се састоји од четири слова.

Тетраграм може значити:
 Тетраграматон, хебрејско име за Бога, некада пресловаљавано као -{YHWH}-
 Тајсјуенђинг, симбол са четири линије
 Старији, ређе кориштен израз за четвороугао
 Синограм, односно комплекс графема које се уклапају у квадратно подручје, карактеристично за источноазијска писма